Lefoulon est un nom de famille français, porté notamment par :

 Patrick Lefoulon, né en 1958, kayakiste français ;
 Louis Lefoulon, caporal fusillé pour l'exemple durant la première guerre mondiale, lors de l'affaire des caporaux de Souain.

Voir aussi 
 Fondation Lefoulon-Delalande de l'Institut de France, créée en 2000, décernant un Grand Prix scientifique de la Fondation Lefoulon-Delalande.

Lefoullon 
 Louis Lefoullon, 1844-1895, homme politique français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français